Trullula är ett släkte av svampar. Trullula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trullula